Триметилиндий — элементоорганическое вещество, простейшее алкилпроизводное индия с формулой In(CH), бесцветные кристаллы, быстро окисляется на воздухе.

Получение 

 Взаимодействие порошкообразного индия с диметилртутью:

Физические свойства 

Триметилиндий — бесцветные кристаллы, которые быстро окисляются на воздухе, реагируют с водой.

В вакууме сублимирует при комнатной температуре.

Химические свойства 

 Энергично реагирует с водой:

 Реагирует с кислотами:

Литература 
 
 

Индийорганические соединения